{| style=float:right
 | 

«Мій ангел» () — бельгійський-французький мелодраматичний фільм 2016 року, поставлений режисером Гаррі Клевеном. В український прокат фільм був випущений компанією Parakeet film 27 липня 2017 року. У 2018 році стрічка була висунута в трьох номінаціях на бельгійську національну кінопремію «Магрітт» та отримала нагороду в категорії «Найперспективніша акторка» (Майя Дорі) .

Сюжет 
Ангел — незвичайний юнак, він невидимка. І це зовсім не метафора, він дійсно невидимий для людських очей. Хлопець усе своє дитинство провів із матір'ю Луїзою не виходячи з дому. Одного разу через вікно Ангел побачив дівчинку та захотів з нею поговорити. Мадлен не побачила його… Але не тому що хлопчик невидимий, а тому що дівчинка сліпа. Вони постійно проводили разом час і, подорослішавши, закохалися одне в одного. Все змінюється тоді, коли в Мадлен з'явився шанс знову отримати зір. Ангел дуже переживає з цього приводу, що дівчина його кине. Він боїться сказати їй правду. Але не можна довго жити у брехні, а дівчина дуже хоче побачити свого коханого. На жаль, навіть із зором їй це ніколи не вдасться. Вона може бачити і відчувати Ангела тільки з закритими очима.

У ролях

Знімальна група

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
    (станом на 17.01.2018)
 

Фільми Франції 2016
Фільми-мелодрами Бельгії
Фільми-мелодрами Франції
Фільми французькою мовою